Trenkwalder ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Trenkwalder (* 1959), deutsche Neurologin
 Dominikus Trenkwalder (1841–1897), österreichischer Bildhauer
 Elmar Trenkwalder (* 1959), österreichischer Zeichner und Bildhauer
 Hubert Trenkwalder (* 1971), österreichischer Musiker und Komponist
 Richard Trenkwalder (1948–2015), österreichischer Unternehmer

Trenkwalder steht für:
 Trenkwalder Group, österreichisches Personaldienstleistungsunternehmen
 Trenkwalder Personaldienste, ein Tochterunternehmen der Trenkwalder Group

Siehe auch:
 Trenkwald